Necker Island může odkazovat na:

Necker Island (Britské Panenské ostrovy), ostrov v Britských Panenských ostrovech vlastněný Richardem Bransonem
Neckerův ostrov, ostrov v severozápadní části Havajských ostrovů